Йокінен () — фінське прізвище. Відомі носії:
 Оллі Йокінен (1978) — фінський хокеїст.
 Юссі Йокінен (1983) — фінський хокеїст.

Фінські прізвища